Loboda ist der Familienname folgender Personen:

 Hryhorij Loboda (1557–1596) ukrainischer Hetman der registrierten Kosaken
 Jure Loboda (* 1992), slowenischer Fußballspieler
 Maria Loboda (* 1979), polnische Künstlerin 
 Switlana Loboda (* 1982), ukrainische Sängerin